Il doppio del torneo di tennis Milan Indoor 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Kratzmann e Wally Masur che hanno battuto in finale Tom Nijssen e Cyril Suk 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Kelly Jones /  Rick Leach (primo turno)
 Jakob Hlasek /  Marc Rosset (quarti di finale)

 Mark Kratzmann /  Wally Masur (campioni)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 1993
ATP Tour 1993